Il singolare dell'International Women's Open 2005 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2005.

Svetlana Kuznecova era la detentrice del titolo, ha perso in semifinale contro Kim Clijsters.

Kim Clijsters hanno battuto in finale 7–5, 6–0 Vera Duševina.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Amélie Mauresmo (secondo turno)
  Svetlana Kuznecova (semifinali)
 n/a
  Anastasija Myskina (quarti di finale)

 Vera Zvonarëva (secondo turno) 
 Elena Lichovceva (primo turno) 
 Kim Clijsters (campionessa) 
 Nathalie Dechy (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

International Women's Open 2005